Кате — может означать:
 Кате (язык) — папуасский язык, на котором говорят в округе Финшхафен провинции Моробе в Папуа — Новой Гвинее.
 Кате (строение) — вид хижины.

Фамилия 
Кате — фамилия. Известные носители:
 Кате, Герман-Фредерик-Карел тен (1822—1891) — голландский живописец.
 Кате, Дьюла (род. 1982) — венгерский боксёр. 
 Кате, Питер тен (1902—1996) — голландский шахматный композитор, международный мастер и арбитр. 
 Кате, Ян-Якоб Лодевейк тен (1819—1889) — голландский поэт.

См. также 
 Катте